Таргелион может означать:
 Таргелион —  месяц аттического года.
 Таргелион — земля, упомянутая в произведениях Толкиена